Kraków Grzegórzki – budowany przystanek kolejowy na linii kolejowej nr 91 w Krakowie przy ul. Dietla i Grzegórzeckiej w pobliżu zabytkowego wiaduktu kolejowego. Położony będzie na granicy historycznych dzielnic Kazimierz (Dzielnica I Stare Miasto) i Grzegórzki (Dzielnica II Grzegórzki). Jego powstanie związane jest z przebudową linii kolejowej na tym odcinku oraz powstaniem, poprowadzonych na estakadach, dodatkowych torów na potrzeby Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Przystanek ten ma stanowić węzeł przesiadkowy w śródmieściu Krakowa, zintegrowany z siecią tramwajową i autobusową.

Zobacz też 
 Kraków Grzegórzki – nieistniejąca stacja kolejowa o tej samej nazwie w innej części Grzegórzek na zlikwidowanej linii kolejowej nr 111,
 Kraków Złocień – inny przystanek kolejowy wybudowany w 2021 w ramach tej samej inwestycji.

Przypisy 

Grzegórzki
Dzielnica I Stare Miasto
Dzielnica II Grzegórzki